

Persone
Ananias Gebhardt – calciatore namibiano
Eduard Gebhardt – pittore tedesco
George Gebhardt – attore svizzero naturalizzato statunitense
Gerd Gebhardt – produttore discografico tedesco
Karl Gebhardt – generale, medico e criminale di guerra tedesco
Miriam Gebhardt – storica e scrittrice tedesca
Steffen Gebhardt – pentatleta tedesco
Willibald Gebhardt – dirigente sportivo e scienziato tedesco

Altro
Gebhardt Motorsport – casa costruttrice tedesca di auto da corsa
Ipotesi di Gebhardt e Marotti – interpretazioni di un'evidenza sperimentale riguardo alla matrice dell'osso compatto.